Thorey ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Thorey im Département Yonne
 Thorey-Lyautey Département im Meurthe-et-Moselle: 
 im Département Côte-d'Or:
 Thorey-en-Plaine
 Thorey-sous-Charny
 Thorey-sur-Ouche

Thorey ist ein weiblicher Vorname:
 Thorey Edda Elisdottir (* 1977), isländische Stabhochspringerin

Siehe auch: Thoré, Thörey